Fosset ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Fosset (1910–1989), französischer Fußballspieler und -trainer
 Marc Fosset (1949–2020), französischer Jazzgitarrist

Siehe auch:
 Fossett